Итанца — топоним в Прибайкальском районе Бурятии:

 Итанца — река, правый приток Селенги.
 Итанца — посёлок в Итанцинском сельском поселении.